Schnaid ist der Name folgender Orte:

 Schnaid (Oberfranken), ehemalige Gemeinde im Landkreis Kronach, Bayern
 Mittlere Schnaid, Vordere Schnaid und Hintere Schnaid, ehemalige Ortsteile von Schnaid (Oberfranken), jetzt Gemeindeteile von Wallenfels, Landkreis Kronach, Bayern
 Schnaid (Hallerndorf), Ortsteil von Hallerndorf, Landkreis Forchheim, Bayern
 Schnaid (Memmingen), Ortsteil von Memmingen, Bayern

Siehe auch:
 Schnaidt
 Schnait (Begriffsklärung)
 Schnaitt
 Schneid